«Arniquet» puede referirse a:
 Arniquet, comuna haitiana del departamento de Sur.
 Arniquet (sección), 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Arniquet.